

Geografia 
 Punta San Matteo – montagna del Gruppo Ortles-Cevedale
 San Matteo di Liburnia – comune croato
 Piazza San Matteo – piazza nel centro storico di Genova
 San Matteo della Decima – frazione di San Giovanni in Persiceto nella città metropolitana di Bologna
 San Matteo – rione di Nocera Inferiore.

Santi 
 San Matteo apostolo ed evangelista – celebrato il 21 settembre;
 San Matteo l'eremita (IV sec.) – celebrato il 18 settembre;
 San Matteo di Gravedona – martire con San Gusmeo sotto l'imperatore Massimiliano, celebrato l'11 settembre;
 San Matteo di Boemia († 1005) – benedettino, martire in Boemia con i confratelli Cristiano, Giovanni ed Isacco, celebrato il 12 novembre;
 San Matteo di Beauvais († 1098) – martire dei saraceni, celebrato il 27 marzo;
 San Matteo di Agrigento († 1450) – francescano, celebrato il 3 febbraio;
 San Matteo Carreri († 1471) – domenicano di Mantova, celebrato il 7 ottobre;
 San Matteo Alvarez († 1628) – erziario domenicano, martire a Nagasaki, celebrato l'8 settembre;
 San Matteo Alfonso Lenziniana († 1745) – domenicano, Tonchino, celebrato il 22 gennaio;
 San Matteo Le Van Gam († 1847) – martire, celebrato l'11 maggio;
 San Matteo Correa Magallanes († 1927) – sacerdote messicano, martire a Durango, celebrato il 6 febbraio.

Altro 
 San Matteo  – statua di Lorenzo Ghiberti facente parte del ciclo delle quattordici statue dei protettori delle Arti di Firenze nelle nicchie esterne della chiesa di Orsanmichele
 San Matteo  – scultura marmorea di Michelangelo databile al 1506
 Policlinico San Matteo – istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Pavia

 San Matteo in Merulana – titolo cardinalizio eretto circa il 112 da papa Alessandro I

Pagine correlate 
 Chiesa di San Matteo